Швеция на летних Олимпийских играх 2020 была представлена 136 спортсменами в 21 виде спорта. В связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Швеции стали чемпион Олимпийских игр 2012 года в классе «Звёздный» яхтсмен Макс Сальминен и серебряная медалистка Игр 2012 года в личном троеборье конница Сара Альготссон Остхольт, а на церемонии закрытия право нести национальный флаг было доверено двукратному медалисту Игр в Токио коннику Педеру Фредриксону.

По итогам соревнований на счету шведских спортсменов было 3 золотых и 6 серебряных медалей, что позволило сборной Швеции занять 23-е место в неофициальном медальном зачёте.

Состав сборной 

  Академическая гребля
  Бокс
  Борьба
 Вольная борьба
 Греко-римская борьба
 Велоспорт
  Маунтинбайк
  Гандбол
  Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
  Дзюдо
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Плавание
  Скейтбординг
  Спортивная гимнастика
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Тяжёлая атлетика
  Футбол
 Анна Анвегорд
 Филиппа Ангельдаль
 Юнна Андерссон
 Косоваре Аслани
 Ханна Беннисон
 Стина Блакстениус
 Ребекка Блумквист
 Натали Бьёрн
 Ханна Глас
 Аманда Илестедт
 Эмма Кулльберг
 Хедвиг Линдаль
 Зечира Мушович
 Юлия Роддар
 Фридолина Рольфё
 Каролин Сегер
 Оливия Скуг
 Дженнифер Фальк
 Лина Хуртиг
 Магдалена Эрикссон
 София Якобссон
 Мадлен Яноги

Результаты соревнований

Футбол 

Женщины

Соревнования в женском футболе прошли с 21 июля по 6 августа. Футбольный турнир традиционно начался до официального начала Олимпийских игр. Перед началом Игр Международный олимпийский комитет расширил заявку на турнир до 22 человек, при этом на матч можно было заявить только 18 человек. Женская сборная Швеции по футболу квалифицировалась на Игры, войдя в число трёх сильнейших европейских сборных по итогам чемпионата мира 2019 года. Сборная Швеции является одной из трёх сборных, наряду с Бразилией и США, которые выступали во всех Олимпийских играх с 1996 года, когда женский футбольный турнир был добавлен в программу соревнований.

Состав
Окончательный состав сборной Швеции был объявлен 29 июня 2021 года.

Результаты
 Групповой этап (группа G)

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Финал

Итог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Швеции по футболу стала обладателем серебряных наград .

Примечания

Ссылки 
 Сборная Швеции на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная Швеции на сайте Olympedia.org
 

Страны на летних Олимпийских играх 2020 года